

Ушбулак — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Ушбулак — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Ушбулак — село, Казигуртський район, Туркестанська область
 Ушбулак — село, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область
 Ушбулак — аул, Курчумський район, Східноказахстанська область
 Ушбулак — село, Урджарський район, Абайська область

Див. також 
 Учбулак